Klimowka ist der Name von Orten in Polen und Russland:
 in Polen:
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Klimówka im Powiat Sokólski
 in Russland:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Klimowka (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung im Rajon Osjorsk (Kamanten, bis 1938 Camanten, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Klimowka (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk (Wicken, Kreis Bartenstein/Ostpreußen)
 Klimowka im Rajon Polessk (Wilhelmsrode, Kreis Labiau/Ostpreußen) [nicht mehr existent]